«Vicente Hernández» - conjunto del nombre propio Vicente y el apellido Hernández - puede referirse a:

Personajes 
 Vicente Hernández Cabrera (1991-), deportista (triatlón) español;
 Vicente Hernández Hernández (1971-), pintor cubano;
 Vicente Hernández Couquet (1807-1868), escultor español;